Рене Фаж (; 1848—1929) — французский историк.

Написал длинный ряд книг и статей, касающихся главным образом местной истории:
 «Excursions Limousines» (1871—83);
 «Quelques proc ès limousines devant le Parlement de Bordeaux» (1877);
 «La maison de Ségur, son origine, ses vicomtes» (1878);
 «Les oeuvies de Baluze, cataloguées et décrites» (1882—84);
 «Molière et les Limousins» (1883) и другие.

Источники 
 

Персоналии по алфавиту
Историки Франции
Родившиеся в 1848 году
Умершие в 1929 году
Историки по алфавиту